Carré is een Frans woord voor 'vierkant', en kan betekenen:
 Koninklijk Theater Carré in Amsterdam
 Carré (slagorde), een napoleontische slagorde
 Carré (tijdschrift), een tijdschrift van de Nederlandse Officieren Vereniging
 Le Carré, een wijk van Luik
 Le Vieux Carré, een wijk van New Orleans
 Carré confiture, gebakje/koffiekoek met abrikozenconfituur
 Carré (discotheek), discotheek in Willebroek, eerder Côte d’Or-paviljoen op de Expo 58
 Carré (Wende Snijders), een album van zangeres Wende Snijders
 Carré (binnenplaats van een gebouw dat er in vierkant omheen is gebouwd)

Personen
 Albert Carré, een acteur
 Ferdinand Carré, Frans technicus, uitvinder van de o.a. de absorptiekoelkast
 Hendrik Carré (1656-1721), schilder
 John le Carré (1931-2020), spionageromanschrijver.
 Oscar Carré, verantwoordelijk voor de bouw Circustheater Carré
 Pierre Carré, bisschop van Orange in de 15e-16e eeuw
 Wilhelm Carré (1817-1873), circusexploitant en vader van Oscar